Reitgarten ist der Ortsname von

 Reitgarten (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern
 Reitgarten (Vilsheim), Ortsteil der Gemeinde Vilsheim, Landkreis Landshut, Bayern